Stilo – antico strumento di scrittura su tavolette cerate
 Stilo (stilografica) – tipo di penna per scrivere
 Stilo – in elettrotecnica, tipo di batteria
 Stilo – comune italiano della Calabria
 Stilo – in botanica, porzione centrale del pistillo
 Fiat Stilo – modello di automobile Fiat
 Stilo polare – tipo di asta per gnomone